Ćwiczenia wolne kobiet na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 rozegrane zostały 7 sierpnia w hali The O2.

Terminarz

Wyniki

Eliminacje

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012